Kazurou Inoue (井上 和郎) é um mangaká japonês, criador da série "Midori no Hibi"

Mangakas
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei